Grór, een dwerg uit de Grijze Bergen in Midden-aarde, de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien
 Gror (Albanië), een plaats in de gemeente Pezë, district Tirana, prefectuur Tirana, Albanië